Алекса́ндр Гаври́лов:
 Гаврилов, Александр Григорьевич (1927—2008) — депутат Верховного совета CCCР VIII-го созыва.
 Гаврилов, Александр Евгеньевич (род. 1943) — советский фигурист.
 
 Гаврилов, Александр Ипполитович (1856—1888) — собиратель народных песен, земский врач.
 Гаврилов, Александр Константинович (род. 1941) — российский филолог и переводчик и педагог.
 Гаврилов, Александр Матвеевич (1795—1867) — адъюнкт российской словесности Московского университета.
 
 
 Гаврилов, Александр Станиславович (род. 1989) — российский хоккеист.
 Гаврилов, Александр Феликсович (род. 1970) — русский литературный критик и редактор, поэт, телеведущий, ресторатор.